Bachelor er et TV-program som bliver sendt på TV2.

Programmets koncept omhandler selve Bacheloren, som rejser afsted for at date hele 18 kvinder på engang. Alle kvinderne er rejst derned med samme forhåbning, om at vinde Bachelorens hjerte. Hvert uge bliver der afholdte roseceremoni. Tildeler Bacheloren ikke kvinderne en rose, ser han ikke et match i dem, og de skal derfor rejse hjem, indtil en kvinder står tilbage.

Sæson 1  
Petra Nagel var vært på første sæson af Bachelor DK. Progammet Bachelors var Casper Berthelsen som senere i programmet fik modstand af Jaffer Janjooa

Casper endte med af vælge Micheala og Jaffer endte i sidste ende med Bolette. 

Realityshows fra Danmark